Utterträsket kan syfta på:
Utterträsket, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (49,7 ha)
Uttersträsk, Arvidsjaurs kommun, bebyggelse vid denna sjö
Lilla Utterträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5 ha)
Lilla Utterträsket (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,61 ha)
Stora Utterträsket, sjö i Jokkmokks kommun,  (28,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn